ИКП — сокращение, может обозначать:
 Институт красной профессуры
 Итальянская коммунистическая партия
 Иракская коммунистическая партия
 Иранская коммунистическая партия
 Исправительная колония-поселение
 Историко-культурная провинция
 Информационно-кассовый портал
 Индивидуальная кривая предложения
 Индикатор коррозионных процессов
 Интервальный калькулятор Поповцева
 Используемое кредитное плечо